Scheler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Scheler (1819–1890), schweizisk lingvist
 Gerhard Scheler (född 1930), tysk fysiker
 Max Scheler (1874–1928), tysk filosof och sociolog
 Werner Scheler (född 1923), tysk farmakolog